Szczob (920 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Szczob – szczyt w Krynicy
 Szczob (Góra Szczyciska) – szczyt w Bieszczadach (gmina Czarna)
 Szczob (635 m) – szczyt w Beskidzie Niskim koło Rymanowa